USS Renshaw je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Renshaw (DD-176) 
 USS Renshaw (DD-499)

Renshaw